Coutu ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Coutu (1892–1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean Coutu (* 1927), kanadischer Pharmazeut und Unternehmer